«Корні» — російський рок-гурт.
 Корні — муніципалітет у Франції.
 Корні — село у Польщі, у Люблінському воєводстві.